Софьинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Софьинское сельское поселение — входит в Раменский район Московской области
 Софьинское сельское поселение — входит в Умётский район Тамбовской области